Gondanglegi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gongdanglegi Kulon, distriktshuvudort, Jawa Timur, 
 Gondanglegi, Kebumen, by, Jawa Tengah, 
 Gondanglegi, Boyolali, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar